Сеговија може бити:

 Сеговија, град у Шпанији
 Провинција Сеговија, провинција у Шпанији
 Сеговија (департман у Колумбији)

или

 Андрес Сеговија, шпански класични гитариста